Die Ykkönen 1997 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 60. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 26. April und endete am 10. August 1997.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 10 Teams zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die jeweils besten fünf Vereine spielten anschließend in der Aufstiegsrunde jeweils einmal gegeneinander. Der Erste stieg in die Veikkausliiga 1998 auf, der Zweite konnte über die Play-offs aufsteigen.

Die fünf schlechtesten Vereine der Hauptrunde spielten in der zweigeteilten Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die beiden letzten Teams stiegen dabei in die Kakkonen ab, der Drittletzte konnte über die Relegationsrunde die Liga halten.

Teilnehmer

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Aufstiegsrunde 
Die besten fünf Teams aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde um den Aufstieg. Die Vereine erhielten Zusatzpunkte gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde (1. Platz = 5 Punkte, 2 Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt und 5. Platz = 0 Punkte.)

Play-offs 

|}

Abstiegsrunde

Gruppe Süd 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Gruppe Nord 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Relegationsrunde

Gruppe Süd 
Der Achte der Abstiegsrunde spielte mit zwei Vertretern der Kakkonen um den Klassenerhalt.

Gruppe Nord 
Der Achte der Abstiegsrunde spielte mit zwei Vertretern der Kakkonen um den Klassenerhalt.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 1997 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997
1997